Nedjeljka Luetić-Tijan (Gradac kraj Makarske, 1916. – Madrid, 2002.) je bila hrvatska kulturna djelatnica u iseljeništvu. Nakon što je deset godina čekala, dobila je dozvolu da s maloljetnom kćeri napusti Jugoslaviju i nastani se sa suprugom prof. P. Tijanom u Madridu. Godinama bila omiljena spikerica u hrvatskim emisijama Španjolskog radija. Njezina knjiga uspomena na život pod komunizmom i u slobodi Krov i kruh proglašena je 1980/81. najboljom knjigom hrvatske emigracije.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj
Radio
Gradac